Das Tiro a Volo 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Rom. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 25. Juni bis 2. Juli 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Rom